Къмбърланд може да се отнася за:

 Къмбърланд – историческо графство в Северозападна Англия;
 Къмбърланд (окръг, Ню Джърси);
 Къмбърланд (окръг, Мейн);
 Къмбърланд (окръг, Пенсилвания);
 Къмбърланд (окръг, Северна Каролина);
 Къмбърланд (окръг, Вирджиния);
 Къмбърланд (окръг, Тенеси);
 Къмбърланд (окръг, Кентъки);
 Къмбърланд (окръг, Илинойс);
 Камберланд – плато в Апалачите